Världsmästerskapet i fotboll 2014 (Conifa) var den första säsongen av Världsmästerskapet i fotboll för stater, minoriteter, statslösa människor och regioner som inte är anslutna till Fifa, arrangerad av Conifa tillsammans med FA Sápmi. Turneringen spelades i Östersund och vanns av  som i finalen besegrade  med 5–3 efter straffsparksläggning.

Kvalificerade nationer

 (arrangör)

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Grupp D

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Placeringsmatcher

Spel om femte- till åttondeplats

Spelträd

Semifinaler

Match om sjundeplats

Match om femteplats

Spel om nionde- till tolfteplats

Spelträd

Semifinaler

Match om elfteplats

Match om niondeplats

Slutställning

Källor
Officiell hemsida

Fotbollsåret 2014
Fotboll i Sverige